Греция была организатором и хозяйкой античных Олимпийских игр, и именно поэтому она стала страной, в которой в 1896 году провели первые возрождённые Олимпийские игры. С тех пор греки — единственные спортсмены, участвующие во всех летних Олимпийских играх, являясь одной из четырёх стран, которые также участвовали во всех летних играх (и единственной из них, участвовавшей под национальным флагом на Московской Олимпиаде 1980 года, несмотря на поддержку греческим правительством американского бойкота летних Игр в Москве в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан).

В зимних Олимпийских играх Греция участвует с 1936 года, пропустив только Игры в Скво-Вэлли в 1960 году. Во время Парада наций на церемониях открытия Олимпийских игр Грецию всегда называют первой из-за статуса основателя античных Игр, являющихся прообразом современных Олимпиад.

Греция принимала Олимпийские игры дважды: в 1896 и 2004 годах. Обе Олимпиады прошли в Афинах.

За время выступления на Олимпийских играх греческие спортсмены завоевали 110 олимпийских медалей. Больше всего медалей было завоёвано в соревнованиях по лёгкой атлетике и тяжёлой атлетике. Все медали были завоёваны на летних Олимпиадах.

Медалисты

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Греции на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Греция на сайте Международного олимпийского комитета
 Национальный олимпийский комитет Греции